Paul Driessen (animator), regisseur, animator
Paul Driessen (beeldhouwer), beeldhouwer